Rémségek cirkusza  (eredeti címén Cirque du Freak) Darren Shan horrorregénye (2000)
 Rémségek cirkusza (eredeti címén Cirque du Freak: The Vampire's Assistant) amerikai kalandfilm (2009)